Премия «Энни» за лучший анимационный полнометражный фильм () — премия «Энни», представленная в 1992 году и ежегодно присуждаемая лучшему анимационному полнометражному фильму.

История 
В 1998 году награда была переименована в «Выдающееся достижение в анимационном театральном фильме» (), а в 2001 году снова вернулась к своему первоначальному названию.

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

См. также
 Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм
 Премия «Энни» за лучший независимый анимационный полнометражный фильм
 Премия Гильдии продюсеров США за лучший анимационный фильм
 Премия BAFTA за лучший анимационный фильм
 Japan Media Arts Festival
 Animation Kobe
 Tokyo Anime Award

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy 

Полнометражный фильм
Премии за лучший анимационный полнометражный фильм
Награды, появившиеся в 1992 году
Появились в 1992 году в США